Водафонедейльдин 2012 () — 70-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 24 марта 2012 года и закончился 6 октября 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2012
Фарерские острова
2012 год на Фарерских островах